Młode Kino Europejskie - festiwal filmowy, odbywający się od 1999 w Toruniu. Jest największym festiwalem filmowym w Polsce prezentującym pierwsze i drugie filmy młodych reżyserów z całej Europy.

Opis festiwalu 
Odbywa się na przełomie marca i kwietnia, trwa 7-8 dni. Pokazy trwają w Kinie Studenckim "Niebieski Kocyk". Głównym jego celem jest pokazanie i promowanie twórczości młodych artystów europejskich. Na Festiwalu pokazywanych jest co roku kilkadziesiąt filmów.

Filmy są oceniane przez międzynarodowe jury. Na festiwalu zobaczyć można etiudy studenckie, filmy amatorskie, retrospektywę filmów, film eksperymentalny, animowany. W programie Festiwalu znajdują się także: warsztaty reżyserskie, scenopisarskie, operatorskie, nowych mediów, seminaria, spotkania z publicznością, a także koncerty i wystawy. Na festiwal zaproszeni zostają twórcy pokazywanych filmów, przedstawiciele festiwali filmowych z Europy, producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele europejskich instytucji kulturalnych.

Festiwal składa się z trzech konkursów publiczności:
 na najlepszy film fabularny
 na najlepszą etiudę studencką
 na najlepszy film amatorski
Jest także konkursu jur na najlepszy film fabularny. 

Wśród gości znaleźli się do tej pory m.in. Tomasz Bagiński, Łukasz Barczyk i Adam Guziński. Warsztaty poprowadzili Mikołaj Bukojemski, Cezary Harasimowicz i Paweł Łoziński. Autorami seminariów byli Richard Anjou, Mikołaj Bukojemski, Peggy Hamann, Cezary Harasimowicz, Peter Hledik, Paweł Łoziński, David Ourr, Roland Rust, Beniamino Seibene, Anna Stadnik, Kazimierz Sioma, Paweł Śmietanka i Jorg Witte.

Ostatnia, jak dotąd edycja festiwalu odbyła się w 2003 roku.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu
 Kino Studenckie "Niebieski Kocyk" 
 Klub Studencki Od Nowa w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale filmowe w Polsce